Alter Wirt oder Zum Alten Wirt bezeichnet:

 Gasthaus zum Alten Wirt (Baar)
 Zum Alten Wirt, Hallbergmoos
 Gasthof Alter Wirt (Obermenzing)
 Alter Wirt (Ramersdorf)
 Gasthof Alter Wirt (Unterschleißheim)